Marcus Annius Verus (consul): Romeins consul in 121 en 126 na Chr.
 Marcus Aurelius: de oorspronkelijke naam van de Romeinse keizer Marcus Aurelius (161 -  180 na Chr.)
 Marcus Annius Verus (kroonprins): kroonprins onder Marcus Aurelius.